de Katholiek Nationale Partij in Nederland (1948-1955)
 de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek(en) (1875-1997)
 het Congres van Nieuw Rechts (Kongres Nowej Prawicy) (2011-), een Poolse politieke partij
 het Katholiek Nederlands Persbureau (1946-1972), een rooms-katholiek persbureau
 Het Katholiek Nederlands Persbureau (1992-), een rechtzinnig-protestants persbureau